Roland Mikler (20. rujna 1984.), mađarski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Mađarski rukometaši
Rukometni vratari